Baudouin de Courtenay (1218–1273), II. Baldvin néven konstantinápolyi latin császár (ur.: 1228–1261)
Baudouin de Courtenay (1845–1929), teljes nevén Jan Niecisław Ignacy Baudouin de Courtenay, lengyel nyelvész